Hyphodontiella är ett släkte av svampar. Hyphodontiella ingår i familjen fingersvampar, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Fingersvampar
Hyphodontiella